Sugár András (1933–2021) újságíró, tudósító, író
 Sugár András (1946) üzletember, villamosmérnök, fejlesztőmérnök